Le Championnat d'Europe de basket-ball 1946 s'est disputé à Genève en Suisse du 30 avril au 4 mai 1946.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 10 équipes sont réparties dans deux groupes (A, B et C), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Tour Final 

Les deux premiers du groupe A et les vainqueurs des groupes B et C se disputent les places de 1 à 4 sous la forme de demi-finales et finales.
Les deuxième des groupes B et C se disputent la cinquième place.

Places de 7 à 10

Places de 5 à 6

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
  FIBA Europe

1946
Basket-ball
Basket-ball 1946
Europe 1946
Europe
Sport en Suisse en 1946
Avril 1946
Mai 1946